Cappy steht für:

 eine Kopfbedeckung, siehe Baseballcap
 eine Gemeinde in Nordfrankreich, siehe Cappy (Somme)
 eine Getränkemarke des Coca-Cola-Konzerns, siehe Cappy (Getränk)

Siehe auch:

 Cappi